Niederstraße 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Niederstraße 12 (Darmstadt-Bessungen)
 Niederstraße 12 in Hecklingen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Hecklingen
 Niederstraße 12 in Schwerte, siehe Liste der Baudenkmäler in Schwerte